Bedrijf
 Atelier Van den Bossche en Crevels, Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het maken van beeldhouwkunst
 Brouwerij Van Den Bossche, Belgische brouwerij

Fictief figuur
 Bart Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Bert Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 François Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Guido Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Guido II Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Hannah Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Jan Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Leen Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Maarten Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Mieke Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Peter Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Pierrot Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Pierrot II Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Rita Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie
 Veronique Van den Bossche, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie

Personen met de achternaam Van den Bossche, Van Den Bossche of Vandenbossche
 Aert van den Bossche, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Agnes van den Bossche, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Alain Van Den Bossche, Belgisch wielrenner
 Arnout Van den Bossche, Belgisch stand-upcomedian en burgerlijk ingenieur
 Balthasar van den Bossche, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Bart Van den Bossche, Belgisch schrijver, bekend onder het pseudoniem Bart Koubaa
 Bart Van den Bossche, Belgisch zanger en presentator
 Dany Vandenbossche, Belgisch advocaat, politicus en bestuurder
 Elodie Van den Bossche, Belgisch honderplusser
 Emil Van den Bossche, Belgisch beeldhouwer
 Fabio Van Den Bossche, Belgisch wielrenner
 Ferdinand du Bois, dit van den Bossche, Zuid-Nederlands edelman
 François Van den Bossche, Belgisch advocaat en politicus
 Freya Van den Bossche, Belgisch politica
 Hubert Van den Bossche, Belgisch kunstschilder
 Jan Van den Bossche, Belgisch presentator
 Johan van den Bossche, Nederlands journalist
 Karel Van den Bossche, Belgisch heemkundige en bestuurder
 Léon Van den Bossche, Belgisch politicus en diplomaat
 Louis van den Bossche, Nederlands verzetsstrijder
 Luc Van den Bossche, Belgisch politicus en bestuurder
 Martin Van Den Bossche, Belgisch wielrenner
 Peter Van Den Bossche, Belgisch jurist en hoogleraar
 Pieter van den Bossche, Vlaams volksleider
 Roger Van den Bossche, Belgisch voetballer
 Rudi Van Den Bossche, Belgisch filmregisseur, scenarioschrijver en filmproducent
 Tom Vandenbossche, Belgisch voetballer
 Walter Vandenbossche, Belgisch politicus
 Willy Van den Bossche, Belgisch kanunnik

Zie ook 
 Van den Bosch (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam